Kelly Madison (Newport Beach, 26 de agosto de 1967) é uma atriz, diretora, produtora e empresária pornográfica norte-americana. Madison dirige uma empresa de produção, a 413 Productions, com seu marido Ryan.

Filmografia

Obs: Todos os filmes foram produzidos pela 413 Productions e distribuídos pela Juicy Entertainment.

Prêmios e indicações

2015 AVN Hall of Fame (Entrou para o Hall da fama da AVN)

Ligações externas 

Kelly Madison no Twitter
Kelly Madison no Instagram

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Newport Beach
Empresários dos Estados Unidos